Gimat (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Tarn-et-Garonne
 Gimåt, een plaats in de gemeente Örnsköldsvik in de Zweedse provincie Västernorrlands län